La Serie C2 1990-1991 è stata la 13ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 16 settembre 1990 ed è terminata il 30 giugno 1991.

Stagione

Novità
La stagione 1990-1991 è l'ultima con 72 squadre partecipanti e 4 gironi. In tale annata viene attuata la riforma della Serie C2: l'obiettivo fu quello di eliminare un girone, portando i raggruppamenti da 4 a 3. Le retrocessioni passarono da 12 a 18, quattro per ogni girone più due altre squadre perdenti del girone di qualificazione tra le quint'ultime classificate. Spareggi che risultarono inutili per determinare le retrocessioni, in quanto le squadre perdenti vennero successivamente ripescate a completamento dell'organico.

Aggiornamenti
Le seguenti squadre non si iscrivono al campionato:

Il , appeno retrocesso dalla Serie C1, fallisce finanziariamente e non si iscrive al campionato.
La  non si iscrive al campionato, ripartendo dalla Promozione.
La  non si iscrive al campionato, ripartendo dalla Terza Categoria.
Il , durante l'estate, viene radiata per fallimento societario e riparte dal Campionato Interregionale con la denominazione Frosinone Calcio S.r.l..

Al posto di queste squadre, e dell', vengono ripescate il , il , il  dalla C2 della stagione precedente, e il  e  dal Campionato Interregionale

L'Associazione Calcio Palazzolo-Telgate cambia denominazione in Associazione Calcio Palazzolo.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1991-1992.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.
Le quintultime classificate disputarono uno spareggio intergirone per decretare due squadre da retrocedere.

Note:
Il Cecina e il Montevarchi vengono poi ripescati in Serie C2 1991-1992 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio per il 13º posto

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1991-1992.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.
Le quintultime classificate disputarono uno spareggio intergirone per decretare due squadre da retrocedere.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Spareggio per il 13º posto

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1991-1992.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.
Le quintultime classificate disputarono uno spareggio intergirone per decretare due squadre da retrocedere.

Note:
L'Altamura viene poi ripescato in Serie C2 1991-1992 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1991-1992.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.
Le quintultime classificate disputarono uno spareggio intergirone per decretare due squadre da retrocedere.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out intergirone

Classifica 

Legenda:
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990